Francja:
 Pont-la-Ville – miejscowość i gmina 

Szwajcaria:
 Pont-la-Ville – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Zobacz też:
 Pont
 Ville